Le Franc bzw. Lefranc ist der Familienname folgender Personen:

 Abel Lefranc (1863–1952), französischer Romanist, Literaturwissenschaftler und Historiker
 Alban Lefranc (* 1975), französischer Schriftsteller und Übersetzer
 Georges Lefranc (1904–1985), französischer Politikwissenschaftler
 Guy Lefranc (1919–1994), französischer Filmregisseur

 Johannes le Francq van Berkhey (auch Joannes le Franc van Berkhey; 1729–1812), niederländischer Naturforscher, Dichter und Maler
 Marie Le Franc (1879–1964), französische Schriftstellerin, Dichterin und Essayistin
 Martin Le Franc (um 1410 – 1461), französischer Autor und Kleriker
 Sophie Lefranc-Duvillard (1971–2017), französische Skirennläuferin
 Victor Lefranc (1809–1883), französischer Staatsmann